Тованд — пресноводное озеро на территории сельского поселения Зареченск Кандалакшского района Мурманской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 9,9 км², площадь водосборного бассейна — 531 км². Располагается на высоте 139,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно почти на восемь километров вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные,скалистые, местами заболоченные.

Через озеро течёт река Каменная, впадающая в Ковдозеро, через которое протекает река Ковда, впадающая, в свою очередь, в Белое море.

С северо-восточной стороны в Тованд впадает протока, вытекающая из озера Копыт.

В озере расположено около полусотни безымянных островов различной площади, рассредоточенных по всей площади водоёма, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды.

Юго-восточную оконечность Тованда огибает ветка железной дороги Ручьи-Карельские — Алакуртти. У северо-западной оконечности водоёма проходит автодорога местного значения, ответвляющаяся от трассы  («Салла»).

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000611102000001396.

См. также 
 Озёра Мурманской области

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Каменной
Озёра Кандалакшского района